L'édition 2000 du tournoi de tennis de Halle se tient du 12 au 18 juin. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. David Prinosil remporte l'épreuve de simple, Nicklas Kulti et Sandon Stolle celle de double.

Lauréats 
L'Allemand David Prinosil remporte son  en simple en écartant en finale le Hollandais Richard Krajicek. Il s'agit de son  cette saison. Il s'impose pour la  à Halle.

En double, la paire suédoise Nicklas Kulti et Mikael Tillström décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Mahesh Bhupathi et David Prinosil. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Tennis en Allemagne en 2000
Halle
Tennis en juin 2000